Don't Butt In – cortometraggio del 1904 prodotto dalla S. Lubin
Don't Butt In – cortometraggio del 1904 prodotto dalla Edison Manufacturing Company
Don't Butt In – cortometraggio del 1926 diretto da Ray Grey